Lamna är ett släkte av hajar som beskrevs av Cuvier 1817. Lamna ingår i familjen håbrandshajar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Håbrandshajar
Lamna